«Зона преступности» () — кинофильм, боевик режиссёра Джона Ирвина.

Сюжет 
Братья Рой и Ли Иган задумывают ограбление ювелирного магазина в Палм-Спрингс. Для этого они привлекают ещё двоих: расчётливого Хорхе Монтану и отчаянного Скипа Ковича.

Но, планируя операцию и меры безопасности, они не учли, что жадность, подкреплённая хладнокровной жестокостью, может стать их главным врагом в этом деле.

Более опытные и старшие по возрасту братья Иган, вместе с Хорхе Монтана, взяли на себя основную задачу, а молодой и неуёмно энергичный Скип Кович должен был обеспечить их транспортировку на своей машине. Ограбление проходит успешно и в руках у преступников оказываются ювелирные изделия стоимостью в несколько миллионов долларов. Остаётся лишь разделить добычу между участниками операции. Скип Кович понемногу начинает догадываться, что его доля окажется самой маленькой. У него возникает желание прибрать к рукам всю добычу. Дождавшись удобного момента, он расстреливает Ли Игана и Хорхе Монтану. Однако, Рою Игану удаётся сбежать. Скип забирает добычу и скрывается с места преступления.

Оправившись от шока и лёгкого ранения, Рой Иган пытается выйти на след неизвестно где скрывающегося Скипа. Скип, между тем, пытается выяснить местонахождение Роя. Между Роем и Скипом начинается «игра в кошку и мышку» в ходе которой они, с помощью своих сообщников, охотятся друг за другом. Наконец, происходит развязка, в ходе которой один из них убивает другого. Деньги достаются тому из них, кто оказывается чуть менее жестоким.

В ролях 
 Харви Кейтель — Рой Иган
 Стивен Дорфф — Скип Кович
 Тимоти Хаттон — Ли Иган
 Фамке Янссен — Рэйчел Монтана
 Майкл Джей Уайт — Одел Уильямс
 Люси Лью — Кети Роуз
 Франсуа Шо — дядя Люк
 Уэйд Домингес — Хорхе Монтана
 Рено Уилсон — Кешон Браун
 Эллиотт Гулд — Харви
 Дэна Барон — Джина
 Тамара Клеттербак — Санни
 Брайан Брофи — Бакус

Ссылки 
 Обзор и критика фильма Роджер Эберт
 Официальный сайт фильма

Примечания 

Фильмы-триллеры США
Детективные фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы Orion Pictures
Фильмы США 1997 года
Независимые фильмы США